Нимейер — фамилия. Известные носители:

 Нимейер, Август Герман (1754—1828) — немецкий богослов и поэт.
 Нимейер, Герман Агафон (1802—1851) — немецкий протестант, профессор богословия.
 Нимейер, Мейндерт (1902—1987) — нидерландский шахматный композитор, коллекционер и издатель шахматной литературы.
 Нимейер, Оскар (1907—2012) — один из виднейших латиноамериканских архитекторов XX века, председатель Коммунистической партии Бразилии (1992—1996).
 Нимейер, Феликс фон (1820—1871) — немецкий терапевт, профессор.
 Нимейер, Фредерик (род. 1976) — канадский теннисист.

См. также 
 Нимайер

Примечания